La Magnétothèque peut correspondre à :
Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque, un service audio de lecture pour les personnes aveugles ou malvoyants au Québec.
La Magnétothèque, une maison de disques Montréalaise.